

Film
Gyilkos vagyok (Double Indemnity), Billy Wilder 1944-ben bemutatott filmje
Gyilkos vagyok (Jestem mordercą), 2016-ban bemutatott lengyel film

Televízió
Gyilkos vagyok (I Am a Killer), 2018-ban indult bűnügyi dokumentumsorozat a Netflixen
Gyilkos vagyok: Szabadon engedve (I Am a Killer: Released), 2020-ban indult bűnügyi dokumentumsorozat a Netflixen